Burr puede hacer referencia a:

Geografía
Municipio de Burr Oak
Municipio de Burr Oak (Misuri), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (Míchigan), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (Dakota del Sur), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (condado de Doniphan, Kansas), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (condado de Jewell, Kansas), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (condado de Mitchell, Iowa), en Estados Unidos.
Municipio de Burr Oak (condado de Winneshiek, Iowa), en Estados Unidos.
Burr (Nebraska), en Estados Unidos.
Burr Oak (Míchigan), en Estados Unidos.

Personas
Aaron Burr, vicepresidente de Estados Unidos.
Raymond Burr, actor.
Clive Burr, batería de Iron Maiden.
Bill Burr, comediante estadounidense.
Isabel Burr, actriz mexicana.
Chandler Burr, periodista estadounidense.
Claudia Burr, actriz chilena.